Daşkəsən (stad), stad in Azerbeidzjan
 Daşkəsən (district), district in Azerbeidzjan